Frontier Marshal (1934), een film van Lewis Seiler
Frontier Marshal (1939), een film van Allan Dwan